Александр Эстрин:
 Эстрин, Александр Сергеевич (1899—1937) — виолончелист.
 Эстрин, Александр Яковлевич (1889—1938) — советский научный и профсоюзный работник.
== Примечания ==